Tuokko ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Tuokko (* 1979), finnischer Eishockeyspieler
 Markku Tuokko (1951–2015), finnischer Diskuswerfer, Kugelstoßer und Lehrer